Live at the Gorge 05/06 - п'ятий концертний альбом американської групи Pearl Jam, який був випущений 26 червня 2007 року.

Треклист

1 вересня 2005 
 I Believe in Miracles – 6:08
 Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town – 4:56
 Off He Goes – 5:01
 Low Light – 4:06
 Man of the Hour – 5:23
 I Am Mine – 4:03
 Crazy Mary – 7:16
 Black – 7:07
 Hard to Imagine – 4:44
 Given to Fly – 3:50
 Last Exit – 2:28
 Save You – 3:44
 Do the Evolution – 3:55
 Alone – 2:43
 Sad – 3:29
 Even Flow – 6:07
 Not for You – 6:45
 Corduroy – 4:40
 Dissident – 5:23
 MFC – 2:35
 Undone – 4:27
 Daughter – 6:34
 In My Tree – 4:45
 State of Love and Trust – 3:48
 Alive – 7:08
 Porch – 7:29
 Encore Break – 1:40
 Love Boat Captain – 5:03
 Insignificance – 4:43
 Better Man – 5:24
 Rearviewmirror – 9:17
 I Won't Back Down – 3:31
 Last Kiss – 3:26
 Crown of Thorns – 6:36
 Blood – 5:26
 Yellow Ledbetter – 5:18
 Baba O'Riley – 4:47

22 липня 2006 

 Wash – 4:28
 Corduroy – 4:30
 Hail, Hail – 3:28
 World Wide Suicide – 3:33
 Severed Hand – 5:03
 Given to Fly – 3:43
 Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town – 3:17
 Even Flow – 7:50
 Down – 3:22
 I Am Mine – 3:53
 Unemployable – 3:03
 Daughter/It's Ok – 8:50
 Gone – 4:17
 Black – 7:45
 Insignificance – 4:37
 Life Wasted – 3:46
 Blood – 3:23
 Encore Break – 1:36
 Footsteps – 5:03
 Once – 3:23
 Alive – 5:56
 State of Love and Trust – 3:26
 Crown of Thorns – 6:06
 Leash – 2:59
 Porch – 8:52
 Last Kiss – 3:13
 Inside Job – 6:30
 Go – 2:52
 Baba O'Riley/Turn It On Again/Dazed And Confused – 6:03
 Dirty Frank – 5:25
 Rockin' in the Free World – 9:10
 Yellow Ledbetter/Little Wing/The Star-Spangled Banner – 9:13

23 липня 2006 
 Severed Hand – 4:50
 Corduroy – 4:36
 World Wide Suicide – 3:26
 Gods' Dice – 2:25
 Animal – 2:34
 Do the Evolution – 5:05
 In Hiding – 4:38
 Green Disease – 2:45
 Even Flow – 8:46
 Marker in the Sand – 4:12
 Wasted Reprise – 1:04
 Better Man/Save it for Later – 7:35
 Army Reserve – 3:55
 Garden – 3:39
 Rats – 3:49
 Whipping – 2:37
 Jeremy – 5:19
 Why Go – 3:36
 Encore Break – 2:50
 I Won't Back Down – 3:08
 Life Wasted – 3:46
 Big Wave – 3:19
 Satan's Bed – 3:02
 Spin the Black Circle – 2:59
 Alive – 7:03
 Given to Fly – 3:53
 Little Wing – 5:12
 Crazy Mary – 8:08
 Comatose – 2:14
 Fuckin' Up – 8:12
 Yellow Ledbetter/The Star-Spangled Banner – 7:14

Джерела 
 Live at the Gorge 05/06  allmusic
 Live at the Gorge 05/06 

Грандж-альбоми
Концертні альбоми Pearl Jam
Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців
Музичні альбоми 2007